El término más frecuente para Fernando el Católico es:
 Fernando II de Aragón, el Católico, rey de Aragón, de Castilla, de Sicilia y Nápoles (1452 – 1516).

Otros usos del término son: 
 Vapor Don Fernando el Católico, vapor de la armada española.
 Fernando el Católico y los falsarios de la historia un libro de Víctor Pradera (1925).